Lug ou Lugos : dieu de la mythologie celtique.

 Lugos :  commune française, située dans le département de la Gironde.

 Lugos : ancien nom d'une ville hongroise, située dans l'ancien comitat de Krassó-Szörény, aujourd'hui Lugoj dans le județ de Caraș-Severin.

Voir aussi 
  :  page d’homonymie